Caieira pode referir-se a:
 Cedro-canjerana — árvore da espécie Cabralea canjerana
 Caieira (Volta Redonda) — bairro não oficial de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil
 Caieira da Barra do Sul — povoado da ilha de Santa Catarina, Brasil
 Caieiras - município de São Paulo, Brasil
 Caieira (futebolista) - Ex-futebolista brasileiro que jogava como zagueiro

Desambiguações de topônimos